Lebed (en , « cygne ») peut faire référence à :

Toponymes 
 Lebed, rivière de Russie qui coule dans la république de l'Altaï.

Patronymes 
 Alexandre Lebed (1950-2002), général et homme politique russe.
 Sergueï Lebed, nom russe de l'athlète ukrainien Serhiy Lebid.

Autres 
 Lebed 12, biplan russe de la Première Guerre mondiale.

Voir aussi